«Фалькенберг» () — шведский футбольный клуб из одноимённого города.

Клуб основан 3 января 1928 года, домашние матчи проводит на стадионе «Фалькенберг ИП», который вмещает 4 000 зрителей. Победитель Суперэттана 2013 и 2018 годов.

Большую часть своей истории «Фалькенберг» провёл в низших лигах. Взлёт команды произошёл в 1986—1987 годах, когда ей удалось за 2 года пробиться из Третьего в Первый дивизион, второй по уровню в футбольной системе Швеции. В 1988 состоялся дебют клуба в Первом дивизионе, в котором он играл впоследствии, несколько раз вылетая во Второй. Выиграв Суперэттан в 2013 году, «Фалькенберг» получил впервые в своей истории право выступить в высшем Шведском дивизионе.

Текущий состав

Достижения 
 Суперэттан
 Победитель (1): 2013
 Второе место (1): 2016

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Состав клуба

Футбольные клубы Швеции